Mariasteen (bedrijf)
Mariasteen (beschutte werkplaats), in Hooglede-Gits
Landhuis Mariasteen, een kasteelachtig landhuis in Afsnee